Каталано () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Каталано (синьор Монако) (1415-1457) - правитель Монако. 
 Каталано, Мария (род. 1982) — английская снукеристка.
 Каталано, Марчелло (род. 1975) — итальянский натуралист, специализирующийся на насекомоядных растениях.